Miyauchi – centro abitato del Giappone
 26319 Miyauchi – asteroide della fascia principale
 Satoshi Miyauchi – calciatore e allenatore di calcio giapponese

Pagine correlate 

 Stazione di Miyauchi